Саприно — название населённых пунктов в России:

 Саприно — село Подгоренского района Воронежской области.
 Саприно — хутор Подгоренского района Воронежской области.

См. также 
 Саприн